Finska reprezentacija u bendiju je sudjelovala na svim SP-ima u bendiju od 1957. godine.

Najveći uspjeh je osvajanje SP-a 2004., održanog u Švedskoj.

Vidi još 
Finska ženska bendijska reprezentacija

Vanjske poveznice 
 S finske stranice

Bendijske reprezentacije
Finske reprezentacije